Tsuiki steht für:

 Tsuiki (Fukuoka), ehemalige Gemeinde in der Präfektur Fukuoka, Japan

Tsuiki ist der Familienname folgender Personen:

 Satoshi Tsuiki (* 1992), japanischer Volleyballspieler